Бенавенте:

Топонимы 
 Бенавенте — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора.
 Бенавенте-и-Лос-Вальес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора.
 Кубо-де-Бенавенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора.
 Бенавенте — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Бенавенте — посёлок в Португалии, центр одноимённого района.

Персоналии 
 Герцоги Бенавенте — гранды Испании 1-го класса.
 Бенавенте, Торибио де — монах-францисканец, один из первых 12 священников в Новой Испании, также известен как Мотолиния.
 Бенавенте-и-Мартинес, Хасинто (1866—1954) — испанский драматург «поколения 98 года», лауреат Нобелевской премии по литературе 1922 года.
 Бенавенте, Кристиан (род. 1994) — испанско-перуанский футболист, полузащитник.
 Бенавенте, Хуан Алонсо Пиментель де Эррера (ум. 1621) — испанский дворянин из рода Пиментелей, занимал пост вице-короля Валенсии и Неаполя.